Палац Правосуддя може означати:

 Палац правосуддя — колишній королівський замок і в'язниця Консьєржері у Парижі
 Палац правосуддя — будівля міністерства юстиції Італії у Римі
 Палац правосуддя (Брюссель) — будівля державного суду в Брюсселі.
 Палац правосуддя (Будапешт) — колишня будівля Верховного суду в Будапешті, зараз — приміщення Етнографічного музею.
 Палац Правосуддя (Мюнхен) — будівля судових органів у Мюнхені.